NK Sloga Gredelj je nogometni klub iz Zagreba. U sezoni  se natječe u 1. Zagrebačkoj nogometnoj ligi

Povijest 

Klub je osnovan 1954. godine pod imenom NK Sloga. 1977. godine mijenja ime u NK Gredelj. Od 1994. godine se ponovo zove NK Sloga, a od 19. svibnja 2006. godine nosi sadašnji naziv.

Stadion 
NK Sloga Gredelj igra na stadionu ŠRC Pongračevo.

Izvori

Vanjske poveznice 
 Službene stranice

Sloga